D.I.R.T. (Da Incredible Rap Team), третій студійний альбом групи Heltah Skeltah, до якої входять Sean Price (раніше відомий як Ruck) і Rock. Весь альбом був злитий в інтернет 24 Вересня.

Список композицій 

Альбоми Duck Down Records